Владимир Александрович Полуяхтов (11 июля 1989, Красавино, Вологодская область) — российский футболист, крайний защитник ФК «Оренбург». Мастер спорта России (2016).

Клубная карьера 
Воспитанник вологодской СДЮСШОР-3 и школы раменского «Сатурна». Начинал профессиональную карьеру, выступая за дубль «Сатурна», один сезон провёл в дубле «Москвы». Осенью 2010 года на правах аренды играл за «Динамо» из Петербурга. В начале 2011 года подписал контракт с «Жемчужиной» (Сочи) и провёл в её составе 1 матч.

В августе 2011 года перешёл в «Оренбург», с которой дошёл до полуфинала Кубка России 2014/15 и стал победителем Первенства ФНЛ 2015/16. 30 июля 2016 года сыграл свой первый матч в Премьер-лиге против «Ростова» и на 85-й минуте был удалён с поля за две жёлтые карточки.

Летом 2017 года перешёл в махачкалинский «Анжи», за который дебютировал 15 июля 2017 года в матче с ЦСКА. Первый гол за клуб забил 16 сентября в матче против «Краснодара». По итогам сезона 2016/2017 признан болельщиками лучшим игроком сезона, опередив Олега Данченко и Арсена Хубулова.

Летом 2018 года перешёл в «Крылья Советов». Дебютировал в официальных матчах за самарцев 31 июля 2018 года в матче против ЦСКА, как и в предыдущем году. В общей сложности провёл 3 сезона за клуб, после чего вернулся в «Оренбург» .

Достижения 
 «Оренбург»
  Победитель ФНЛ: 2015/16
  Бронзовый призёр ФНЛ: 2021/22
  Победитель ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2012/13
 Полуфиналист Кубка России: 2014/15
  Обладатель кубка ФНЛ: 2015

 «Крылья Советов»
  Победитель ФНЛ: 2020/21

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Сатурн-2»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Крылья Советов»